Digitally controlled oscillator
 HFC DCO, een voormalige Nederlandse voetbalclub